На летних Олимпийских играх 1936 года в соревнованиях по поло участвовало пять команд. Турнир проводился на арене Майфельд и собрал около 70 тысяч зрителей, больше чем любой-другой вид спорта.

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1936
Поло в Германии